RUDA & TREEORANGE band — український і англомовний музичний гурт, який створює звуковий симбіоз із стилів лаунж, джаз, свінг, соул у сучасній обробці. Еволюціонував із гурту Treeorange, створеного у 2010 році. Лідер гурту, вокалістка, автор музики і текстів, саундпродюсер в одному обличчі - RUDA, піддає усталені музичні стилі новим сучасним обробкам, досліджуючи ідею природної імпровізації. Характерною особливістю групи є живе виконання. У кожному новому виступі бенду беруть участь запрошені музиканти. Завдяки новим музичним інструментам саунд групи на концертах завжди акцентовано інший. Філософія RUDA & TREEORANGE band - руйнування стереотипів, рамок і кордонів; легкість і відкритість у спілкуванні; свобода самовираження в музиці і творчості, а також у стилі життя та одягу. В іміджі RUDA віддає перевагу street style на європейський манер, вільно змішує фешн стилі, обираючи яскраві кольори, графічні принти, складний крій. Її образи - це еклектика подіумних дизайнерських рішень із комфортними луками мас-маркет.

Історія 

Гурт Treeorange створено 26 жовтня 2010 року в місті Києві.

2012

Презентація альбому «Дивні почуття» та однойменного кліпу (режисер-постановник – Валерій Фісюн). 
Сферичне шоу в кінотеатрі ATMASFERA 360.
Учасники міжнародного фестивалю Jazz Koktebel 2012.
Участь в Eurovision 2012 Ukraine (фіналісти).

2013

Концерт 8 березня в кінотеатрі ATMASFERA 360.

2014

Учасники міжнародного фестивалю Jazz Koktebel 2014.

2015

Створення стилістично нового гурту RUDA & TREEORANGE band з новою музичною подачею. Виступ на ART-Пікніку Слави Фролової. Презентація нового EP RUDA & TREEORANGE band "Freedom nation" 3 жовтня у клубі "Sentrum".

Цікаві факти 

 Пісня Treeorange feat Andi Vax "Julias Song" увійшла до багатьох збірників лаунж музики різних іноземних лейблів
 Treeorange та Юлія Лорд записали спільний лаунж ремікс на трек «8 секунд»
 На рахунку Treeorange близько 700 концертів

Сольні концерти 

 Презентація дебютного альбому та кліпу, сферичне шоу у кінотеатрі ATMASFERA 360 (2012)
 Концерт у кінотеатрі ATMASFERA 360 (8 березня 2013 року)
 Презентація нового EP "Freedom nation" в клубі "Sentrum" (3 жовтня 2015 року)

Посилання 
 Офіційні
 Офіційний сайт
 Офіційна сторінка у мережі Facebook
 Офіційна сторінка RUDA у мережі Facebook
 Офіційний канал у мережі  YouTube

 ЗМІ
 «Хочу, чтобы у jazz было современное лицо» - RUDA // musicukraine.com

Примітки 

Українські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 2015
Засновані в Україні 2015